

Economia 
 Sector econòmic
 Sector primari
 Sector secundari
 Sector terciari
 Sector quaternari

Geometria 
 Sector circular
 Sector esfèric